Мача () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Мачинского наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, на левом берегу реки Лены, вблизи места впадения в неё реки Курачан, на расстоянии примерно в 205 километров от города Олёкминска, административного центра района.

К северу находится ударный метеоритный кратер Мача, получивший название по наиболее близкое к месту падения селу.

Климат 
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Мачинский наслег.

Население 

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 83 % от общей численности в 803 жит..

Транспорт 
Автозимник Олёкминск — Южная Нюя.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Олёкминского улуса
Населённые пункты на реке Лена